2 miejscowości w Polsce:
 Orłowce – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna
 Orłowce – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek